Tajemny krąg (seria powieści) L.J. Smith
 Tajemny krąg (serial telewizyjny)